Sosa prima puede referirse a:

 el nombre común de la planta Suaeda spicata; o 
 el nombre común de la planta Suaeda vera.